Мамед Наджаф оглы Ахмедов () — советский инженер-химик, начальник цеха подземного ремонта скважин, главный инженер нефтеперерабатывающего завода имени А. Караева, лауреат Сталинской премии, считавшийся ведущим специалистом нефтепереработки республики.

Биография 
Окончил технологический факультет Бакинского политехнического института по специальности химика-технолога по переработке нефти и газа.

Мамед Ахмедов был одним из специалистов, принимавших участие в создании совершенных процессов переработки нефти на нефтезаводах в Баку.

Будучи начальником цеха завода имени А. А. Андреева инженер Мамед Ахмедов в годы Великой Отечественной войны проводил работы по улучшению технологического процесса установок по перегонке нефти. По его предложению было проведено усиление откачки остатка из колонны, в условиях переработки тяжелых нефтей, что позволило сохранить прежнюю мощность, снижавшуюся обычно приблизительно на 25 процентов.

Ахмедову и тогдашнему директору нефтеперерабатывающего завода А. Д. Лемберанскому, а также учёным Азербайджанского научно-исследовательского института нефтяной промышленности (АзНИИ НП) А. В. Кудиновой, А. Б. Тертеряну, М. Н. Надировой, Л. А. Куприяновой и др. впервые в Советском Союзе удалось разработать метод получения авиационного топлива широкого назначения из бакинских уникальных нефтей. Данный метод был удостоен Сталинской премии и создал основу для получения аналогичных топлив на базе других нефтей СССР.

В конце 1950-ых Мамед Ахмедов, будучи главным инженером нефтеперерабатывающего завода имени А. Караева, был командирован в Румынию, а после возвращения опубликовал свои заметки о румынских нефтехимиках в газете «Бакинский рабочий».

Награды и премии 
 Сталинская премия третьей степени (1951) — за создание нового образца моторного топлива (за организацию производства специального керосина).

Научные работы и публикации 
Книги
 
  
  (совместно с А. И. Кербалиевым, Д. С. Рысс, А. Л. Асиновским)

Статьи
 
 
  (совместно Ю. Г. Мамедалиевым, М. А. Ашимовым, Х. М. Алиевым, Т. И. Мамедовым и Г. Г. Ашумовым)
 
  (совместно с М. А. Ашимовым)
  (совместно с  М. А. Мардановым, С. А. Султановым и Л. Г. Исмайловой)
  (совместно с С. П. Петросяном)
  (совместно с Б. К. Зейналовым, А. А. Ахундовым и др.) 
  (совместно с С. Д. Мехтиевым, А. А. Ахмед-заде и др.)

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Инженеры СССР
Химики СССР
Выпускники Азербайджанского университета нефти и промышленности